Vatnahryggur kan syfta på följande platser:

Island 

 Vatnahryggur (ås i Island, lat 65,92, long -14,77), Austurland, 
 Vatnahryggur (ås i Island, lat 64,72, long -16,46), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar